Kristian Riis kan henvise til flere personer:
 Kristian Riis (fodboldspiller) (født 1997) – dansk fodboldspiller
 Kristian Riis (guitarist) (født 1975) - dansk guitarist for Nephew
 Kristian Riis (sangpædagog) - dansk sangpædagog